Эйнбродт () — фамилия:

 Эйнбродт, Павел Петрович (1833—1865) — русский учёный-физиолог
 Эйнбродт, Пётр Петрович (1802—1840) — русский медик-анатом